Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in semifinale da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, che poi hanno vinto il torneo battendo in finale Marcin Matkowski e Nenad Zimonjić per 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinale)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (finale)

  Daniel Nestor /  Leander Paes (semifinale)
<li>  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)

Qualificati

  Chris Guccione /  André Sá (primo turno)

Wildcard

  Lleyton Hewitt /  Thanasi Kokkinakis (primo turno)

  Dominic Inglot /  Andy Murray (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Chris Guccione /  André Sá (qualificati)

  Pablo Andújar /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Qualificati

  Chris Guccione /  André Sá

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

AEGON Championships 2015
ATP World Tour 2015